Fava ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Fava (* 1957), italienischer Politiker der Democratici di Sinistra (DS), Journalist und Mafiagegner
 Claudio G. Fava (1929–2014), italienischer Filmkritiker und Autor
 Dino Fava (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Elena Fava  (1950–2015), italienische Ärztin und Aktivistin
 Giuseppe Fava (1925–1984), italienischer Journalist und Schriftsteller

Fava steht für:

 Fava (Gericht), Vorspeise der griechischen Küche